Lava je lahko:
 lava, raztaljena kamnina, ki jo izbruha ognjenik
 Lava, Celje, celjska mestna četrt
 Gimnazija Lava, gimnazija v Celju
 Lava Records, ameriška glasbena založba